Jméno Vladimír Novotný má více známých nositelů:

 Vladimír Novotný (antropolog) – český antropolog (1939–2019)
 Vladimír Novotný (biolog) – český biolog a antropolog (1921–2007)
 Vladimír Novotný (elektrotechnik) – český elektrotechnik (1926–1996)
 Vladimír Novotný (historik) – český historik umění (1901–1977), ředitel Národní galerie v Praze
 Vladimír Novotný (hudebník) – folklorista (1933–2007)
 Vladimír Novotný (kameraman) – český filmový kameraman (1914–1997)
 Vladimír Novotný (literární historik) – český literární kritik a historik, překladatel a publicista (* 1946)
 Vladimír Novotný (pedagog) – učitel, archivář a redaktor regionálního tisku na Litovelsku (1863–1936)
 Vladimír Novotný (psychiatr) – slovenský psychiatr, univerzitní profesor (* 1946)